Örsjö församling kan avse:

 Örsjö församling, Växjö stift
 Örsjö församling, Lunds stift